Alexandre Oliva peut désigner :
 Alexandre Oliva, un informaticien, membre de la Free Software Foundation et mainteneur de Linux-libre ;
 Alexandre Oliva, un sculpteur français.